Баси́лан () — остров на юге Филиппин.

Географическое положение 
Басилиан — один из 7107 островов, образующих Филиппинский архипелаг, а локально — часть архипелага Сулу, состоящего из 400 островов. Басилан — самый северный из центральных островов архипелага Сулу.

Площадь — 1234,2 км², длина — 66 км, ширина 44 км. Население — 293 322 жителей (2010).

Остров отделен от острова Минданао и портового города Замбоанга проливом Басилан шириной 17 км.
С запада на восток остров пересекает горная цепь, достигающая на северо-западе и юге до 1020 м высоты.

Население 

4/5 территории острова занимает одноимённая провинция с административным центром Исабела. Провинция Басилиан входит в Автономный регион в Мусульманском Минданао.

На острове находятся два города: Исабела, Ламитан и 255 посёлков.

Административное деление 
В административном отношении делится на 11 муниципалитетов и 2 города:

Города 
 Исабела (Isabela City)
 Ламитан (Lamitan City)

Муниципалитеты 
 Акбар (Akbar)
 Аль-Бакра (Al-Barka)
 Хаджи Мохаммад Аджул (Hadji Mohammad Ajul)
 Хаджи Мухтамад (Hadji Muhtamad)
 Лантаван (Lantawan)
 Малусо (Maluso)
 Сумисир (Sumisip)
 Табуан-Ласа (Tabuan-Lasa)
 Типо-Типо (Tipo-Tipo)
 Тубуран (Tuburan)
 Унгкайя-Пукан (Ungkaya Pukan)

Экономика 
70 % территории острова используется под сельскохозяйственные угодья. Среди наиболее значимых продуктов земледелия — кокосы, каучук, кофе, кукуруза, какао, перец и пальмовое масло.

См. также 
 Список островов Филиппин

Ссылки 
 

Острова Филиппин
Острова Тихого океана